Абсдорф () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Тульн.  Население составляет около 2,1 тысячи человек. Занимает площадь 15,98 км². Официальный код  —  32101.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Зоня Мёрт (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 СДПА занимает 13 мест.
 АНП занимает 6 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии